Лев Гурвич:
 Гурвич, Лев Вениаминович (1927—1995) — советский физико-химик, лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Гурвич, Лев Менделевич (1907—?) — советский комсомольский и партийный деятель, литератор, автор воспоминаний о ГУЛАГе.